Atmosfera ima više značenja:

 atmosfera, plinoviti omotač nebeskog tijela
 Zemljina atmosfera
 standardna atmosfera, stara mjerna jedinica za tlak
 tehnička atmosfera, stara mjerna jedinica za tlak
 mješavina plinova ili umjetna atmosfera
 ambijent ili ugođaj